

Cinema 
 Che?  – film del 1972 di Roman Polański
 Che - L'argentino (The Argentine) – film del 2008 di Steven Soderbergh
 Che - Guerriglia (Guerrilla) – film del 2008 di Steven Soderbergh

Codici 
 che – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cecena
 CHE – codice valutario ISO 4217 del WIR Euro, valuta complementare della WIR Bank usata in Svizzera
 CHE – codice ISO 3166-1 alpha-3 per la Svizzera

Persone 
 Che – cognome coreano
 Ernesto "Che" Guevara – rivoluzionario argentino